UPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Upolu Point (Stati Uniti)